Halévy oder Halevy ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Halévy (1872–1962), französischer Historiker
 Efraim Halevy (* 1934), israelischer Geheimdienstbeamter und Politiker

 Fromental Halévy (1799–1862), französischer Komponist und Musikpädagoge
 Geneviève Halévy (1849–1926), französische Salonnière
 Isaak HaLevy Herzog (1888–1959), erster Großrabbiner Irlands
 Joseph Halévy (1827–1917), französischer Orientalist und Afrikareisender
 Léon Halévy (1802–1883), französischer Autor und Dramatiker
 Ludovic Halévy (1834–1908), französischer Autor und Librettist
 Michael Studemund-Halévy (* 1948), deutscher Sprachwissenschaftler

Siehe auch:
 Halevi